Aleksa Milojević – calciatore serbo
 Dejan Milojević – ex cestista e allenatore di pallacanestro serbo
 Goran Milojević – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo
 Miloš Milojević – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo
 Nemanja Milojević – calciatore greco
 Nikola Milojević – ex calciatore serbo
 Nikola Milojević –  tennista serbo
 Savo Milojević – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore serbo
 Spomenka Milojević – ex cestista jugoslava
 Vladan Milojević – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo
 Zvonko Milojević – ex calciatore serbo